Château de Buzsy peut désigner plusieurs châteaux :

 Château de Bussy à Bussy dans le département du Cher, en France ;
 Château de Bussy à Saint-Julien dans le département du Rhône, en France ;
 Château de Bussy-Rabutin à Bussy-le-Grand, en Côte-d'Or, en France.

Voir aussi 
 Bussy-le-Château, une commune française du département de la Marne.

Homonymie de toponyme